Miejscowości w Polsce: 
 Antoniew – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno 
 Antoniew – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk
 Antoniew – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików
 Antoniew – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki 
 Antoniew – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Głowno 
 Antoniew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Nowa Sucha
 Antoniew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Sochaczew.
 Antoniew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Wiskitki
 Antoniew – część Kutna
 Antoniew – część Zgierza

Zobacz też 
 
 Antoniewo

Linki zewnętrzne